
Termin -{Androstandiol}- ima više značenja.

 3α-Androstandiol
 3β-Androstandiol

Андростани